Alessandro Sampaoli (1977) – attore e regista italiano
 Jorge Luis Sampaoli Moya (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Luciano Sampaoli (1955) – compositore e regista italiano
 Vincent Sampaoli (1968) – politico belga